

Codici 
 WDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Winder (Stati Uniti)

Media
 WDR – Westdeutscher Rundfunk Köln